Volkwein ist der Familienname folgender Personen:

Helmuth Volkwein (1920–2004), deutscher Graphiker und Kunstmaler
Peter Volkwein (1948–2002), deutscher Künstler, Wissenschaftler, Ausstellungskurator und Museumsdirektor